Het ATP-toernooi van Peking 2015 (met de officiële naam China Open 2015) werd gespeeld van 5 oktober tot en met 11 oktober 2015. Toernooilocatie: de hardcourtbanen van het Olympic Green Tennis Center in de Chinese hoofdstad Peking.

Het enkelspel werd gewonnen door Novak Đoković. Hij versloeg in de finale Rafael Nadal met 6-2 en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Vasek Pospisil en Jack Sock. Zij versloegen in de finale Daniel Nestor en Édouard Roger-Vasselin met 3-6, 6-3 en [10-6].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Peking
ATP-toernooi van Peking